Гетина́кс — электроизоляционный слоистый прессованный материал, имеющий бумажную основу, пропитанную фенольной или эпоксидной смолой.

Материал обладает низкой механической прочностью, легко обрабатывается и имеет относительно низкую стоимость.

Относится к горючим материалам. Имеет температуру воспламенения — 285 °С, самовоспламенения — 480 °С, самонагревания — 120 °С.

Используется в основном как основа заготовок печатных плат. Широко применяется для изготовления несложных плат, используемых в низковольтной бытовой аппаратуре, так как в разогретом состоянии может принимать любую форму, благодаря чему посредством штамповки можно получать платы всех возможных форм со всеми необходимыми отверстиями.

Основные характеристики материала:

Гетинакс или фенольный ламинат — это результат термореактивных химических реакций. После завершения полимеризации, отдельные слои превращаются в однородный монолит, который нельзя снова размягчить или разобрать на слои.

Есть несколько разновидностей гетинакса, которые зависят от вида и содержания смолы, толщины листа, давления и температурного режима на этапе прессования.

Регламенты ГОСТ предусматривают нескольких товарных маркировок гетинакса:

Существует также более новая модификация гетинакса — марка ГН. Изготовлен из жаропрочного арамидного волокна. Рассчитан на повышенные рабочие температуры — до 180 °С.

При производстве электронных устройств в подавляющем большинстве случаев применяются текстолиты (чаще всего — стеклотекстолит), которые превосходят гетинакс по огнеупорности, прочности, способности к сцеплению с фольгой и ряду других параметров, важных для электроники, но иногда при производстве простых плат с целью удешевления изделия также применяется гетинакс.

Примечания

Ссылки 
 ГОСТ 2718-74. Гетинакс электротехнический листовой. Технические условия
 ГОСТ 10316-78 Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные. Технические условия (с Изменениями N 1-6)

Технологии электроники
Изоляционные материалы